Малья́но-ин-Тоска́на () — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Гроссето.

Население составляет 3750 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 251 км². Почтовый индекс — 58051. Телефонный код — 0564.

В коммуне 25 марта особо празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.magliano-in-toscana.gr.it/